La loba puede referirse a:

Teatro 
 La loba, obra de teatro de la dramaturga estadounidense Lillian Hellman.

Cine 
 La loba, película argentina de 1924 dirigida por Francisco Defilippis Novoa basada en su obra de teatro homónima;
 La loba, película estadounidense de 1941 basada en la obra de Lilian Hellman.
 La loba, película mexicana de 1965.
 La loba, película italiana de 1996.

Televisión 
 La loba,telenovela peruana hecha por Panamericana Televisión en 1966.
 La loba,telenovela venezolana hecha por Venevisión en 1973.
 La loba, telenovela mexicana hecha por TV Azteca en 2010.

Música 
 La loba, título en español de la canción "She wolf" de la colombiana Shakira.